The House of Darkness – cortometraggio del 1913 diretto da D.W. Griffith
 The House of Darkness – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company